Lauretta Bender — autora do teste  Gestáltico Visomotor

Geografia
 Bender (município) — município e cidade da Moldávia, antiga Tighina, hoje sob controle da Transdnistria

Ficção
 Bender Bending Rodríguez — personagem do desenho animado Futurama

Desambiguação